Agostinho hace referencia a:

 António Agostinho Neto, primer presidente de Angola.
 Joaquim Agostinho, ciclista portugués.
 Joaquín Agostinho, futbolista portugués.

 Trofeo Joaquim Agostinho, competición ciclista internacional en Portugal.